() — крупная японская корпорация, производитель электроники и один из мировых лидеров в производстве средств автоматизации. С 1948 года — акционерное общество. Осуществляет деятельность в 36 странах мира по разработке изделий и услуг для заказчиков в различных областях.

История 
OMRON была учреждена  в 1933 году, а в 1948-м была реорганизована в акционерное общество. В основном OMRON известна своим медицинским оборудованием, таким, как электронные термометры, ингаляторы (небулайзеры) и сфигмоманометры (аппараты для измерения артериального давления). Однако, помимо этого OMRON разработала первый в Японии электронный аппарат по проверке билетов и стала одним из первых производителей банкоматов, считывающих магнитную полосу у банковских карт.

Корпорация OMRON известна также разработкой программно-аппаратного комплекса защиты банкнот от копирования, см. кольца Омрона. Геймерам Omron известен переключателями для клавиатур и мышей высшего качества; иногда даже считается, что в основных кнопках хорошей мыши должен стоять именно Omron.

Структура компании 
Компания разделена по сферам деятельности на 5 частей:
 Промышленная автоматизация
 Производство электронных компонентов
 Автомобильная электроника
 Социальные системы
 Здравоохранение
Географически бизнес компании разделен на 5 регионов:
 Киото — Япония.
 Сингапур — Азиатско-Тихоокеанский регион.
 Гонконг — Китай.
 Амстердам — Европа (собственные проектные и производственные подразделения предоставляют техническую поддержку заказчикам из ЕС).
 Чикаго — США.

Направления деятельности

Промышленная автоматизация 
Omron является одним из крупнейших производителей и поставщиков аппаратных и программных комплексов для автоматизации технологических процессов. В том числе производит несколько серий программируемых логических контроллеров — от простых интеллектуальных реле до полнофункциональных резервированных систем, что позволяет конкурировать на рынке ПЛК с другими крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере — Rockwell Automation и Siemens.

Медицина 
К медицинской проблематике компания Omron обратилась в 1961 году. Для того, чтобы максимально эффективно действовать на рынке медицинской техники, Omron выделила данное направление бизнеса в отдельное подразделение, получивший название Omron Healthcare.

В 1974 году компания разработала свой первый цифровой сфигмоманометр.

28 августа 2009 года компания Omron Healthcare Co., Ltd. объявила о важной коммерческой вехе в истории продаж приборов для измерения артериального давления: 100 миллионов тонометров Omron продано во всем мире.

Omron в России 
В России продукция компании появилась в начале 1990-х годов. Вслед за электронными компонентами Omron начала поставлять в Россию современную медицинскую технику — в первую очередь, автоматические приборы для измерения артериального давления. До прихода на российский рынок Omron Healthcare подобной продукции ни в аптеках, ни в специализированных магазинах просто не было.

Примечания

Ссылки 
 www.omron.com — официальный сайт 
 www.omron.ru — официальный сайт 
 www.healthcare.omron.co.jp 

Производители промышленной автоматики
Производители медицинского оборудования Японии
Производители электроники Японии
Компании Киото